Compte à rebours : décompte de temps
 Compte à rebours : série télévisée espagnole de 2007
 Tru Calling : série télévisée américaine de 2003
 Compte à rebours, titre du  de la  de la série télévisée X-Files